III чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 22 октября 1993 по 3 апреля 1994 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из двух этапов. На первом этапе 12 команд провели двухкруговой турнир с туровой разъездной системой. На втором этапе команды разделились: 6 лучших разыграли медали, а 6 худших определили неудачников высшей лиги.

1 этап 

 За победу командам начислялось 1 очко, за поражение — 0.

2 этап

За 1—6 места

Призёры 
 «Локомотив» (Харьков).

 «Локомотив» (Киев).

 «Торпедо» (Одесса): Игорь Зайцев, Олег Белинский, Вячеслав Нирка, Геннадий Наложный, Александр Подтынченко, В.Дорош, Андрей Ткаченко. Тренер — Евгений Бородаенко.

За 7—12 места

Первая лига

1—6-е места

7—11-е места

Вторая лига

Восточная зона

Западная зона

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1993 год в волейболе
1994 год в волейболе